Iegor Aleksandrovitch Rykov - en russe :  - (né le  à Vidnoïe) est un hockeyeur international russe.

Biographie

En club 
Rykov débute dans le club école du SKA Saint-Pétersbourg en 2013 avant d'être drafté en  en 2014.

Au niveau international 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait partie des sélections russes ayant joué les mondiaux U18 et Junior respectivement en 2015 puis 2016.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2013-2014 || SKA-1946 || MHL || 37 || 1 || 6 || 7 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || SKA-1946 || MHL || 42 || 5 || 16 || 21 || 8 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 10 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || SKA-Neva || VHL || 10 || 0 || 2 || 2 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || SKA-1946 || MHL || 20 || 3 || 7 || 10 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47 || 0 || 9 || 9 || 8 || 15 || 0 || 0 || 0 || 7
|-
| 2016-2017 || SKA-1946 || MHL || 0|| 0|| 0|| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53|| 2|| 12 || 14 || 20|| 13|| 0 || 2|| 2|| 5
|-
| 2017-2018 || SKA-Neva || VHL || 7|| 0|| 6|| 6|| 2|| 8|| 1 || 1|| 2|| 2
|-
| 2017-2018 || SKA-1946 || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || SKA-Neva || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 47|| 3|| 6|| 9|| 8|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 27 || 2|| 9|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 49 || 0 || 9 || 9 || 10 || 16 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2021-2022 || Severstal Tcherepovets || KHL|| 25|| 0|| 9|| 9|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Admiral Vladivostok || KHL|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Admiral Vladivostok || KHL||  || || || || ||

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||0||4||4||0|| || align="left"| 
|-
|2015|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||0||0||0|| 0||+6|| align="left"| 
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 1 || 2 || 3 || 2 || +5|| align="left"|

Références 

Naissance en avril 1997
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Naissance dans l'oblast de Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Admiral Vladivostok